Kentucky – stan na środkowym wschodzie USA
 SS "Kentucky" – francuski statek pasażerski o napędzie parowym
 USS "Kentucky" – nazwa okrętów amerykańskich
 Kentucky (rzeka) – rzeka w stanie Kentucky, lewy dopływ Ohio
 Kentucky – amerykański film z 1938 roku

Gminy w USA:
 Kentucky (ang. Kentucky Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Madison
 Kentucky (ang. Kentucky Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Newton
 Kentucky (ang. Kentucky Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Saline
 Kentucky (ang. Kentucky Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie White
 Kentucky (ang. Kentucky Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jefferson